Do soutěže ženské dvouhry na tenisovém turnaji BNP Paribas Open 2013 nastoupilo devadesát šest hráček. Z kvalifikace postoupilo dvanáct tenistek. Obhájkyní titulu byla běloruská světová dvojka Viktoria Azarenková, která před čtvrtfinálovým utkáním s Wozniackou odstoupila pro poranění pravého hlezna.

Druhý titul z Indian Wells získala ruská turnajová dvojka Maria Šarapovová, která ve finále přehrála osmou nasazenou Dánku Caroline Wozniackou po setech 6–2 a 6–2. Připsala si tak jeden milion dolarů.

Nasazení hráček 
Všech třicet dva nasazených mělo volný los do druhého kola.
  Viktoria Azarenková (čtvrtfinále, odstoupila)
  Maria Šarapovová (vítězka)
  Agnieszka Radwańská (4. kolo)
  Angelique Kerberová (semifinále)
  Petra Kvitová (čtvrtfinále)
  Sara Erraniová (čtvrtfinále)
  Samantha Stosurová (čtvrtfinále, odstoupila)
  Caroline Wozniacká (finále)
  Marion Bartoliová (4. kolo)
  Naděžda Petrovová (4. kolo)
  Ana Ivanovićová (3. kolo)
  Dominika Cibulková (3. kolo)
  Maria Kirilenková (semifinále)
  Roberta Vinciová (3. kolo)
  Sloane Stephensová (2. kolo)
  Lucie Šafářová (2. kolo)
  Jekatěrina Makarovová (2. kolo)
  Jelena Jankovićová (2. kolo)
  Klára Zakopalová (4. kolo)
  Sie Su-wej (2. kolo)
  Julia Görgesová (3. kolo)
  Varvara Lepčenková (2. kolo)
  Tamira Paszeková (2. kolo)
  Mona Barthelová (4. kolo)
  Carla Suárezová Navarrová (3. kolo)
  Anastasija Pavljučenkovová (2. kolo)
  Sorana Cîrsteaová (3. kolo)
  Kirsten Flipkensová (3. kolo)
  Jelena Vesninová (3. kolo)
  Yanina Wickmayerová (3. kolo)
  Jaroslava Švedovová (2. kolo)
  Pcheng Šuaj (3. kolo)

 Pavouk 

 Finálová fáze 

 2. sekce 

 7. sekce 

 8. sekce 

 Kvalifikace 
 Nasazení hráček 
  Stefanie Vögeleová (2. kolo, šťastná poražená)  Lesja Curenková (kvalifikována)
  Misaki Doiová (1. kolo)
  Jelina Svitolinová (kvalifikována)
  María Teresa Torrová Florová (2. kolo)
  Julia Putincevová (1. kolo)
  Coco Vandewegheová (1. kolo)
  Vesna Doloncová (1. kolo)
  Garbiñe Muguruzaová (kvalifikována)
  Eleni Daniilidouová (2. kolo)
  Jana Čepelová (1. kolo)
  Kristýna Plíšková (1. kolo)
  Melinda Czinková (2. kolo)
  Mónica Puigová (kvalifikována)
  Maria João Köhlerová (2. kolo)
  Anastasia Rodionovová (2. kolo)
  Mirjana Lučićová Baroniová (kvalifikována)
  Estrella Cabezaová Candelaová (2. kolo)
  Olga Pučkovová (kvalifikována)
  Nina Bratčikovová (2. kolo)
  Stéphanie Foretzová Gaconová (kvalifikována)
  Marta Sirotkinová (1. kolo)
  Alexa Glatchová (1. kolo)
  Sesil Karatančevová (kvalifikována)

 Kvalifikantky 
  Mirjana Lučićová Baroniová  Lesja Curenková  Michelle Larcherová de Britová  Jelina Svitolinová  Stéphanie Foretzová Gaconová  Mónica Puigová  Casey Dellacquová  Olga Pučkovová  Garbiñe Muguruzaová  Sesil Karatančevová  Mallory Burdetteová  Grace Minová Šťastná poražená 
  Stefanie Vögeleová'''

Pavouky kvalifikací

První kvalifikantka

Druhá kvalifikantka

Třetí kvalifikantka

Čtvrtá kvalifikantka

Pátá kvalifikantka

Šestá kvalifikantka

Sedmá kvalifikantka

Osmá kvalifikantka

Devátá kvalifikantka

Desátá kvalifikantka

Jedenáctá kvalifikantka

Dvanáctá kvalifikantka

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Pavouk ženské dvouhry
 Pavouk kvalifikace ženské dvouhry

BNP Paribas Open 2013